Blondin kan syfta på:

Blondin – person med blont hår, se blond
Charles Blondin (1824–1897), egentligen Emile Gravelet, lindansare

Se även
Blondinskämt – baseras på föreställningen att en blond kvinna är dum